Csehország
 Lipec, település a Kolini járásban
 Lipec, Slepotice településrésze a Pardubicei járásban
 Észak-Macedónia
 Lipec, település Vinica községben